ФЭД — аббревиатура от Феликс Эдмундович Дзержинский.

 «ФЭД» — серия советских фотоаппаратов.
 «ФЭД» — модель советского фотоаппарата, первого из этой серии.
 «ФЭД» — завод в Харькове, выпускавший одноимённые фотоаппараты.
 «ФЭД» — украинская корпорация, созданная в 1993 году на базе завода «ФЭД» и нескольких других предприятий.
 «ФЭД» — разговорное название паровозов серии «ФД».
 ФЭД (посёлок)